Соревнования по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх 1952 года в Осло проводились с 16 по 19 февраля на катке «Бишлетте». Было разыграно 4 комплекта медалей на дистанциях 500 м, 1500 м, 5000 м и 10000 м. Соревновались только  мужчины. Участие в забегах приняли 67 спортсменов из 14 стран. 7 спортсменов выступили во всех дистанциях. Было установлено два олимпийских рекорда — на 5000 и на 10000 метров.

Участники 
  — 1
  — 3
  — 3
  Канада — 4
  — 6
  — 1
  — 3
  — 2
  — 3
  — 6
  — 7
  — 12
  — 9
  — 7

500 м

1500 м

5000 м

10000 м

Медальный зачёт

Ссылки 
База данных ИСУ
 

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1952
1952 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии